Айнабулак — название населённых пунктов в Казахстане:

 Айнабулак — микрорайон в городе Алматы, находящийся в Жетысуском районе.
 Айнабулак — станция (населённый пункт) в Коксуском районе Алматинской области.
 Айнабулак — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Айнабулак — село в подчинении городской администрации Семея Восточно-Казахстанской области.
 Айнабулак — минеральный источник в восточной части пустыни Бармаккум в Восточно-Казахстанской области.
 Айнабулак (бывшее Родники) — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Айнабулак — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.
 Айнабулак — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Айнабулак — село в Абайском округе Каркаралинского района Карагандинской области.
 Айнабулак — село в Балкантауском округе Каркаралинского района Карагандинской области